Madat (Madat), een plaats in Indonesië
Madat (Sama Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing